Ме́йфилд ()

Фамилия 
 Мейфилд, Бейкер (род. 1995) — американский игрок в американский футбол
 Мейфилд, Имаму (род. 1972) — американский боксёр-профессионал, выступавший в 1-й тяжёлой весовой категории.
 Мейфилд, Кёртис (1942—1999) — музыкант (вокалист, басист, гитарист, пианист, саксофонист, ударник) и идеолог афроамериканской музыки.
 Мейфилд, Лес (род. 1959) — американский кинорежиссёр и кинопродюсер.
 Мейфилд, Эрл Брэдфорд (1881—1964) — американский политик. Сенатор США от Техаса.

География 
 Мейфилд — деревня в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).

США:
 Мейфилд (тауншип, Миннесота)
 Мейфилд (Юта)
 Мейфилд (Нью-Йорк)
 Мейфилд (Канзас)
 Мейфилд (Кентукки)
 Мейфилд (Огайо)
 Мейфилд (Пенсильвания)